Il singolare del torneo di tennis Romanian Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Franco Davín che ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Goran Ivanišević (finale)
 Sergi Bruguera (primo turno)
 Assente
 Alberto Berasategui (secondo turno)

 Thomas Muster (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Àlex Corretja (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Romanian Open 1994
ATP Tour 1994